Il singolare femminile  del torneo di tennis Winter Moscow Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aljaksandra Sasnovič che ha battuto in finale Anett Kontaveit 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Aljaksandra Sasnovič (Campionessa)
 Kateryna Kozlova (secondo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
 Polina Vinogradova (secondo turno)

 Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Ksenija Pervak (semifinali)
 Nigina Abduraimova (primo turno)
 Anett Kontaveit (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winter Moscow Open 2014